Norman Dello Joio, compositeur américain.
Norman Dello Joio, cavalier américain.